Сидоровичи — топоним:

Белоруссия 
 Сидоровичи — деревня, Гомельская область, Чечерский район.
 Сидоровичи — деревня, Минская область, Мядельский район.
 Сидоровичи — агрогородок, Могилёвская область, Могилёвский район.

Россия 
 Сидоровичи — деревня, Смоленская область, Краснинский район.
 Сидоровичи — деревня, Смоленская область, Угранский район.

Украина 
 Сидоровичи — село, Киевская область, Иванковский район.